Saint-Gabriel-de-Valcartier – comune canadese della provincia del Québec
 Base des Forces canadiennes Valcartier – base aerea canadese situata a Saint-Gabriel-de-Valcartier
 Village Vacances Valcartier – parco tematico canadese situato a Saint-Gabriel-de-Valcartier